Illésházy bezeichnet:

 ein Adelsgeschlecht, siehe Illésházy (Adelsgeschlecht)

Illésházy ist der Nachname von:

Stephan Illésházy (1541–1609), Palatin von Ungarn
Stephan Illésházy (1762–1832), Politiker, Offizier und Träger des Ordens vom Goldenen Vlies (Nr.: 873)